Svarthuvad glasögonfågel (Zosterops fuscicapilla) är en fågel i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Svarthuvad glasögonfågel förekommer i bergstrakter utmed Nya Guineas norra kust. Idag behandlas den vanligen som monotypisk, men inkluderade tidigare oyatabuglasögonfågeln (Z. crookshanki) som underart, och vissa gör det fortfarande.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Referenser

Externa länkar 

Glasögonfåglar
Fåglar i australiska regionen